Die 15. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft wurde vom 19. Juni bis zum 25. Juni 2011 in Pardubice, Tschechien ausgetragen.

Teilnehmer

Vorrunde

Top Division 
Gruppe A

Gruppe B

Division I 
Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Top Division

Division I

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Übersicht zum Turnier auf der Webseite der Internationalen Eishockey-Föderation (englisch)

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Pardubice